Auxy kan syfta på:

 Auxy, Loiret, fransk kommun i departementet Loiret
 Auxy, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Saint-Martin-d'Auxy, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire